Biograf har flere betydninger eller specialiseringer:
 Biograf – teater til fremvisning af film
 Biograf (person) – levnedsskildrer, forfatter af en biografi